Небель — фамилия и топоним:
 Небель, Карл (1805—1855) — немецкий художник.
 Небель, Мигель (не позднее 1880—?) — уругвайский футболист, выступавший на позиции полузащитника.
  (1894—1978) — немецкий инженер, один из пионеров ракетной техники, обладатель ряда патентов.
 Небель, Пауль (род. 2002) — немецкий футболист.

Германия 
 Небель — коммун в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Небель — река, протекает по земле Мекленбург — Передняя Померания.

Россия 
 Небель — посёлок в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Небель — посёлок в Киренском районе Иркутской области, до 1996 года в Усть-Кутском районе.
 Небель — железнодорожная станция Байкало-Амурской магистрали в Киренском районе Иркутской области.

Примечания